Eferding Airport (tyska: Flugplatz Eferding) är en flygplats i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Eferding och förbundslandet Oberösterreich, i den norra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Eferding Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Eferding Airport är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Eferding Airport ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Eferding Airport. Närmaste större samhälle är Wels,  km söder om Eferding Airport.

Trakten runt Eferding Airport består till största delen av jordbruksmark. Runt Eferding Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Oberösterreich